|-
| 27601 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27602 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27603 - ||  || 30 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 27604 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27605 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27606 - || 2001 KW || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27607 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27608 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27609 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27610 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27611 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27612 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27613 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27614 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27615 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27616 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27617 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27618 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27619 - ||  || 25 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27620 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27621 - ||  || 26 mai 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 27622 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27623 - || 2001 LE || 3 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 27624 - ||  || 19 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 27625 - ||  || 16 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 27626 - || 2001 NA || 1 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 27627 - || 2038 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27628 - || 2041 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27629 - || 2054 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27630 - || 2228 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27631 - || 3106 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27632 - || 3539 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27633 - || 4005 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27634 - || 4200 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27635 - || 4528 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27636 - || 4778 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27637 - || 2070 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27638 - || 2287 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27639 - || 3156 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27640 - || 3273 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27641 - || 4131 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27642 - || 4281 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27643 - || 1093 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27644 - || 1343 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27645 - || 2074 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27646 - || 2266 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27647 - || 2312 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27648 - || 3222 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27649 - || 3327 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27650 - || 5137 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27651 - || 2025 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27652 - || 2462 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27653 - || 4208 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27654 - || 5739 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27655 - || 1968 OK || 18 iulie 1968 ||  || , 
|-
| 27656 - ||  || 26 iulie 1974 ||  || 
|-
| 27657 Berkhey || 1974 PC || 12 august 1974 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 27658 Dmitrijbagalej || 1978 RV || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 27659 - ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 27660 Waterwayuni ||  || 2 octombrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 27661 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 27662 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 27663 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27664 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27665 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27666 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27667 - || 1979 KJ || 19 mai 1979 || La Silla || 
|-
| 27668 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27669 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27670 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27671 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27672 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 27673 - ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 27674 - ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 27675 - || 1981 CH || 2 februarie 1981 || Kleť || 
|-
| 27676 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27677 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27678 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27679 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27680 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27681 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27682 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27683 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27684 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27685 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27686 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27687 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27688 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27689 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27690 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27691 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27692 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27693 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27694 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27695 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27696 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27697 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27698 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 27699 - ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 27700 - ||  || 28 septembrie 1982 || Palomar || 
|-